Haurgeulis (Bantarujeg), een plaats in Indonesië
Haurgeulis (Haurgeulis), een plaats in Indonesië